Bahr al-Ulum ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim Bahr al-Ulum (* 1954), irakischer Politiker
 Muhammad Bahr al-Ulum (1927–2015), irakischer schiitischer Geistlicher

Ferner bezeichnet der Begriff
das Werk Tafsīr as-Samarqandī, eine Koranexegese von Abu l-Laith as-Samarqandi